Drôles de jeux est le titre de plusieurs films :

 Drôles de jeux est un téléfilm français réalisé par Benjamin Beaulieu en 2001.
 Drôles de jeux est un film réalisé par Marc Milani en 2002.
 Drôles de jeux est le titre québécois du film Funny Games U.S., réalisé par Michael Haneke en 2007.